Краон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Краон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна